Egina (mitologija), jedna od nimfa Najadi u grčkoj mitologiji
 Egina (otok), otok u Grčkoj
 Egina (grad), grad i općina u Grčkoj